Запорожченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Запорожченко, Григорий Андреевич (1907—1979) — Герой Советского Союза.
 Запорожченко, Дмитрий Павлович (1907—1980) — Герой Советского Союза.
 Запорожченко, Михаил Иванович (1893—1970) — советский генерал-лейтенант.
 Запорожченко, Олег Гавриилович (род. 1939) — советский и российский прыгун на батуте, тренер олимпийской сборной России.